Kon-Tiki (hajó)
Kon-Tiki (zenekar)
Kon-Tiki (dal) a The Shadows együttes egyik sikeres száma